Berchtesgaden steht für:
 Berchtesgaden, ein Markt im Landkreis Berchtesgadener Land
 Landkreis Berchtesgaden, ein ehemaliger Landkreis, 1972 aufgegangen im Landkreis Berchtesgadener Land
 Land Berchtesgaden, ab 1155 Kerngebiet des Klosterstifts Berchtesgaden, dann reichsunmittelbares Fürstentum der Fürstpropstei Berchtesgaden (1559–1803), 1810 aufgegangen im Königreich Bayern
 Berchtesgaden (Gemeinde Oberperfuss), eine Rotte in der Gemeinde Oberperfuss, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:

 Berchtesgadener Land (Begriffsklärung)